{| class="infobox" style="font-size: 90%;"
|-style="text-align:center; font-size: larger; background:#FFDD44;"
!colspan=2|Brasil Open de 2015
|-
!align="right"|Data:
|align="left"|9 – 15 de fevereiro
|-
!align="right"|Edição:
|align="left"|15ª
|-
!align="right"|Categoria:
|align="left"|ATP World Tour 250
|-
!align="right"|Piso:
|align="left"|Saibro
|-
!align="right"|Local:
|align="left"|São Paulo, Brasil
|-style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!align="center" colspan=2|Campeões
|-
!align="center" colspan=2|Simples
|-
|align="center" colspan=2|  Pablo Cuevas
|-
!align="center" colspan=2|Duplas
|-
|align="center" colspan=2|  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah
|- style="background:#eee;"
| align="center" colspan="2" | ATP de São Paulo
|-
| align="left" |< 2014 
| align="right" |2016 >|}
O ATP de São Paulo de 2015 foi um torneio de tênis masculino em quadras de saibro do Ginásio do Ibirapuera, na categoria ATP 250, em São Paulo, no Brasil. Faz parte do Brasil Open.

Campeões
Simples

  Pablo Cuevas venceu  Luca Vanni, 6–4, 3–6, 7–6(7–4)

Duplas

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah''' venceram  Paolo Lorenzi /  Diego Schwartzman, 6–4, 6–2

Ligações externas 
 
 

 
2015
São Paulo